Руфер () — німецьке прізвище. Відомі носії:
 Алекс Руфер (нар. 1996). — новозеландський футболіст.
 Вінтон Руфер (нар. 1962). — новозеландський футболіст і тренер.
 Йозеф Руфер (1893–1985) — австрійський музикознавець.

Див. також 
 «Руфер» — людина, що займається прогулянками по дахах — т. зв. руфінгом або руферством.